Ро́ка (, ):

 2058 Рока (2058 Róka) — астероїд головного поясу.
 Замок Сан-Педро-де-ла-Рока (Castillo de San Pedro de la Roca) — фортеця на узбережжі Карибського моря в кубинському місті Сантьяго-де-Куба.
 Ла-Ро́ка-дал-Бальє́с (La Roca del Vallès) — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії.
 Ла-Рока-де-ла-Сьєрра (La Roca de la Sierra) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Мис Рока — мис у Португалії.
 Рока (гора) — гора в Криму. Ай-Петринська яйла.

Персоналії
 Блас Рока (19081987) — діяч революційного і робітничого руху Куби.
 Хосе Рока (19282007) — мексиканський футболіст і тренер. Учасник чотирьох чемпіонатів світу. 
 Хуліо Рока (18431914) — аргентинський військовик і політик.